El término morro puede referirse a:

 Hocico de un animal.

En botánica
 Crescentia cujete, planta comúnmente llamada güira, jícaro, totumo o taparo;
 Solanum gilo, planta conocida como giló o jiló.

En geografía
 varios lugares llamados El Morro.

En la computación
 el antivirus gratuito de Microsoft durante sus fases de desarrollo: Microsoft Security Essentials.

Aeronáutica
 la parte delantera del fuselaje de un aeronave.

En la topología y el paisaje
a un monte pequeño o peñasco redondeado;
a un monte o peñasco escarpado que sirve de marca a los navegantes en la costa;
a un guijarro pequeño y redondo.

Otros